Эдвард Беннетт:
 Беннетт, Эдвард Тернер (1797—1836) — британский врач, зоолог и писатель. 
 Беннетт, Эдвард Эндрю (1920—1983) — майор Армии США, участник Второй мировой войны. Кавалер высшей военной награды США — Медали Почёта.